Die Gauliga Berlin-Brandenburg 1940/41 war die achte Spielzeit der Gauliga Berlin-Brandenburg im Fußball. Die Meisterschaft konnte sich erstmals Tennis Borussia knapp vor Hertha BSC sichern, wodurch sich die Charlottenburger für die Endrunde um die deutsche Meisterschaft qualifizierten. Dort schieden die Lila-Weißen dann bereits in der Gruppenphase hinter dem Dresdner SC aus.

Aufgrund einer Ligareform, welche die Verringerung der Mannschaftsanzahl von zwölf auf zehn nach sich zog, stiegen am Ende der Saison mit dem Spandauer SV, Berliner SV 92, SV Elektra Berlin und SC Tasmania 1900 Berlin gleich vier Mannschaften ab.

Abschlusstabelle 

|}

Aufstiegsrunde

Quellen 
 Harald Tragmann, Harald Voß: Das Hertha Kompendium. 2., überarb. und erw. Auflage. Harald Voß, Berlin 2002, ISBN 3-935759-05-3.
 
 
 Gauliga Berlin-Brandenburg 1940/41 bei f-archiv.de

Gauliga Berlin-Brandenburg
Fußballsaison 1940/41